|-
|(54001)||2000 GP90|| align=right|15,8|| align=right|2,456|| align=right|0,090|| align=right|7,25|| align=right|3,849||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54002)||2000 GS90|| align=right|15,0|| align=right|2,182|| align=right|0,131|| align=right|4,96|| align=right|3,223||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54003)||2000 GN91|| align=right|13,5|| align=right|2,808|| align=right|0,203|| align=right|17,13|| align=right|4,705||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54004)||2000 GP91|| align=right|15,2|| align=right|2,302|| align=right|0,195|| align=right|10,91|| align=right|3,492||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54005)||2000 GJ93|| align=right|14,3|| align=right|2,736|| align=right|0,199|| align=right|13,00|| align=right|4,526||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54006)||2000 GM93|| align=right|14,6|| align=right|2,742|| align=right|0,147|| align=right|12,24|| align=right|4,541||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54007)||2000 GE94|| align=right|13,3|| align=right|3,035|| align=right|0,185|| align=right|11,69|| align=right|5,287||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54008)||2000 GU94|| align=right|14,5|| align=right|2,639|| align=right|0,168|| align=right|13,79|| align=right|4,287||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54009)||2000 GN95|| align=right|14,8|| align=right|2,329|| align=right|0,090|| align=right|5,42|| align=right|3,553||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54010)||2000 GU95|| align=right|15,4|| align=right|2,320|| align=right|0,195|| align=right|11,69|| align=right|3,534||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54011)||2000 GB96|| align=right|15,6|| align=right|2,295|| align=right|0,065|| align=right|5,70|| align=right|3,477||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54012)||2000 GQ96|| align=right|14,0|| align=right|2,664|| align=right|0,143|| align=right|12,09|| align=right|4,347||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54013)||2000 GA97|| align=right|16,5|| align=right|2,228|| align=right|0,254|| align=right|5,99|| align=right|3,325||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54014)||2000 GY97|| align=right|15,0|| align=right|2,201|| align=right|0,086|| align=right|4,50|| align=right|3,264||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54015)||2000 GC98|| align=right|15,9|| align=right|2,186|| align=right|0,061|| align=right|3,61|| align=right|3,232||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54016)||2000 GF98|| align=right|14,8|| align=right|2,308|| align=right|0,193|| align=right|4,14|| align=right|3,505||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54017)||2000 GP98|| align=right|15,7|| align=right|2,262|| align=right|0,048|| align=right|3,17|| align=right|3,401||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54018)||2000 GO99|| align=right|16,3|| align=right|2,292|| align=right|0,125|| align=right|5,52|| align=right|3,469||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54019)||2000 GP99|| align=right|15,9|| align=right|2,272|| align=right|0,035|| align=right|6,39|| align=right|3,424||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54020)||2000 GT99|| align=right|16,2|| align=right|2,227|| align=right|0,113|| align=right|5,44|| align=right|3,322||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54021)||2000 GU99|| align=right|14,7|| align=right|2,644|| align=right|0,107|| align=right|4,12|| align=right|4,297||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54022)||2000 GX99|| align=right|15,0|| align=right|2,407|| align=right|0,198|| align=right|1,61|| align=right|3,733||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54023)||2000 GD100|| align=right|15,2|| align=right|2,362|| align=right|0,067|| align=right|4,51|| align=right|3,630||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54024)||2000 GS100|| align=right|14,8|| align=right|2,577|| align=right|0,070|| align=right|2,82|| align=right|4,136||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54025)||2000 GU103|| align=right|14,8|| align=right|2,616|| align=right|0,112|| align=right|4,23|| align=right|4,231||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54026)||2000 GH104|| align=right|14,6|| align=right|2,667|| align=right|0,111|| align=right|4,65|| align=right|4,354||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54027)||2000 GT104|| align=right|15,9|| align=right|2,333|| align=right|0,127|| align=right|3,85|| align=right|3,564||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54028)||2000 GW104|| align=right|15,8|| align=right|2,535|| align=right|0,110|| align=right|3,61|| align=right|4,036||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54029)||2000 GB105|| align=right|16,2|| align=right|2,557|| align=right|0,174|| align=right|5,45|| align=right|4,088||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54030)||2000 GF105|| align=right|15,5|| align=right|2,222|| align=right|0,107|| align=right|3,36|| align=right|3,311||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54031)||2000 GP105|| align=right|16,3|| align=right|2,307|| align=right|0,073|| align=right|4,97|| align=right|3,504||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54032)||2000 GL106|| align=right|15,5|| align=right|2,427|| align=right|0,190|| align=right|4,92|| align=right|3,779||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54033)||2000 GV106|| align=right|16,1|| align=right|2,385|| align=right|0,151|| align=right|3,20|| align=right|3,682||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54034)||2000 GG107|| align=right|16,1|| align=right|2,233|| align=right|0,098|| align=right|2,88|| align=right|3,336||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54035)||2000 GG109|| align=right|15,0|| align=right|2,600|| align=right|0,107|| align=right|5,23|| align=right|4,192||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54036)||2000 GP109|| align=right|14,9|| align=right|2,459|| align=right|0,092|| align=right|7,02|| align=right|3,855||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54037)||2000 GE110|| align=right|15,1|| align=right|2,360|| align=right|0,188|| align=right|3,77|| align=right|3,624||MBA||2. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54038)||2000 GS110|| align=right|13,9|| align=right|3,094|| align=right|0,156|| align=right|8,32|| align=right|5,441||MBA||2. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54039)||2000 GW110|| align=right|14,6|| align=right|2,596|| align=right|0,028|| align=right|7,00|| align=right|4,183||MBA||2. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54040)||2000 GZ112|| align=right|16,2|| align=right|2,361|| align=right|0,108|| align=right|3,13|| align=right|3,627||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54041)||2000 GQ113|| align=right|14,3|| align=right|2,324|| align=right|0,132|| align=right|5,52|| align=right|3,542||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54042)||2000 GR113|| align=right|13,7|| align=right|2,731|| align=right|0,219|| align=right|12,60|| align=right|4,512||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54043)||2000 GC114|| align=right|16,3|| align=right|2,250|| align=right|0,033|| align=right|6,24|| align=right|3,373||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54044)||2000 GG114|| align=right|14,4|| align=right|2,690|| align=right|0,166|| align=right|12,19|| align=right|4,412||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54045)||2000 GO115|| align=right|16,1|| align=right|2,371|| align=right|0,179|| align=right|3,37|| align=right|3,651||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54046)||2000 GK123|| align=right|14,0|| align=right|2,655|| align=right|0,151|| align=right|4,59|| align=right|4,327||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54047)||2000 GM123|| align=right|14,5|| align=right|2,566|| align=right|0,105|| align=right|11,95|| align=right|4,109||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54048)||2000 GE125|| align=right|15,6|| align=right|2,426|| align=right|0,245|| align=right|10,09|| align=right|3,778||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54049)||2000 GO125|| align=right|14,0|| align=right|2,534|| align=right|0,046|| align=right|9,61|| align=right|4,032||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54050)||2000 GE126|| align=right|14,2|| align=right|3,067|| align=right|0,202|| align=right|11,21|| align=right|5,370||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54051)||2000 GL126|| align=right|12,7|| align=right|2,581|| align=right|0,093|| align=right|14,60|| align=right|4,146||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54052)||2000 GQ126|| align=right|14,5|| align=right|2,645|| align=right|0,270|| align=right|11,90|| align=right|4,301||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54053)||2000 GV126|| align=right|13,0|| align=right|3,044|| align=right|0,220|| align=right|11,11|| align=right|5,311||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54054)||2000 GK127|| align=right|15,5|| align=right|2,634|| align=right|0,040|| align=right|2,72|| align=right|4,273||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54055)||2000 GL133|| align=right|14,8|| align=right|2,688|| align=right|0,152|| align=right|5,12|| align=right|4,405||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54056)||2000 GT133|| align=right|12,9|| align=right|3,117|| align=right|0,193|| align=right|14,51|| align=right|5,501||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54057)||2000 GF134|| align=right|14,6|| align=right|2,281|| align=right|0,094|| align=right|8,77|| align=right|3,445||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54058)||2000 GG134|| align=right|14,2|| align=right|2,943|| align=right|0,148|| align=right|12,83|| align=right|5,048||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54059)||2000 GN134|| align=right|14,5|| align=right|2,604|| align=right|0,088|| align=right|15,67|| align=right|4,202||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54060)||2000 GR134|| align=right|15,5|| align=right|2,263|| align=right|0,062|| align=right|7,01|| align=right|3,404||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54061)||2000 GX134|| align=right|16,0|| align=right|2,241|| align=right|0,136|| align=right|5,26|| align=right|3,353||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54062)||2000 GX135|| align=right|15,0|| align=right|2,221|| align=right|0,136|| align=right|7,13|| align=right|3,308||MBA||10. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54063)||2000 GC136|| align=right|14,0|| align=right|2,837|| align=right|0,197|| align=right|8,41|| align=right|4,777||MBA||12. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54064)||2000 GF138|| align=right|15,6|| align=right|2,308|| align=right|0,133|| align=right|3,43|| align=right|3,506||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54065)||2000 GZ138|| align=right|15,0|| align=right|2,950|| align=right|0,126|| align=right|11,73|| align=right|5,066||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54066)||2000 GN139|| align=right|16,1|| align=right|2,217|| align=right|0,070|| align=right|6,32|| align=right|3,299||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54067)||2000 GR140|| align=right|15,5|| align=right|2,318|| align=right|0,039|| align=right|5,11|| align=right|3,529||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54068)||2000 GD142|| align=right|14,0|| align=right|2,698|| align=right|0,176|| align=right|13,78|| align=right|4,431||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54069)||2000 GM142|| align=right|14,6|| align=right|2,740|| align=right|0,052|| align=right|10,41|| align=right|4,534||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54070)||2000 GQ143|| align=right|15,5|| align=right|2,310|| align=right|0,095|| align=right|5,32|| align=right|3,511||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54071)||2000 GQ146|| align=right|17,7|| align=right|1,330|| align=right|0,198|| align=right|23,45|| align=right|1,533||AMR||10. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54072)||2000 GV148|| align=right|16,3|| align=right|2,337|| align=right|0,176|| align=right|3,61|| align=right|3,571||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54073)||2000 GG149|| align=right|15,6|| align=right|2,380|| align=right|0,188|| align=right|2,99|| align=right|3,670||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54074)||2000 GV149|| align=right|16,9|| align=right|2,377|| align=right|0,173|| align=right|2,57|| align=right|3,665||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54075)||2000 GY153|| align=right|14,2|| align=right|2,386|| align=right|0,188|| align=right|7,65|| align=right|3,684||MBA||6. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54076)||2000 GL154|| align=right|15,6|| align=right|2,377|| align=right|0,131|| align=right|5,45|| align=right|3,664||MBA||6. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54077)||2000 GA157|| align=right|14,7|| align=right|2,356|| align=right|0,080|| align=right|5,61|| align=right|3,615||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54078)||2000 GC157|| align=right|15,9|| align=right|2,590|| align=right|0,109|| align=right|3,39|| align=right|4,168||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54079)||2000 GY157|| align=right|16,2|| align=right|2,251|| align=right|0,081|| align=right|5,44|| align=right|3,377||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54080)||2000 GA160|| align=right|14,9|| align=right|2,332|| align=right|0,154|| align=right|4,94|| align=right|3,560||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54081)||2000 GH162|| align=right|14,5|| align=right|2,807|| align=right|0,058|| align=right|25,61|| align=right|4,702||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54082)||2000 GO162|| align=right|15,4|| align=right|2,398|| align=right|0,048|| align=right|5,94|| align=right|3,714||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54083)||2000 GQ162|| align=right|15,0|| align=right|2,443|| align=right|0,117|| align=right|6,83|| align=right|3,817||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54084)||2000 GF163|| align=right|14,7|| align=right|2,433|| align=right|0,127|| align=right|6,64|| align=right|3,795||MBA||9. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54085)||2000 GY163|| align=right|13,7|| align=right|2,578|| align=right|0,146|| align=right|16,38|| align=right|4,138||MBA||12. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54086)||2000 GH165|| align=right|16,4|| align=right|2,303|| align=right|0,104|| align=right|6,43|| align=right|3,494||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54087)||2000 GO172|| align=right|14,8|| align=right|2,380|| align=right|0,092|| align=right|6,10|| align=right|3,672||MBA||2. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54088)||2000 GR173|| align=right|17,1|| align=right|2,249|| align=right|0,095|| align=right|4,64|| align=right|3,372||MBA||5. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54089)||2000 GA176|| align=right|15,7|| align=right|2,752|| align=right|0,068|| align=right|1,90|| align=right|4,566||MBA||2. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(54090)||2000 GH178|| align=right|15,9|| align=right|2,322|| align=right|0,132|| align=right|5,79|| align=right|3,538||MBA||2. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54091)||2000 GD179|| align=right|14,0|| align=right|2,530|| align=right|0,213|| align=right|14,74|| align=right|4,025||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54092)||2000 GZ180|| align=right|15,6|| align=right|2,319|| align=right|0,144|| align=right|24,08|| align=right|3,530||MBA||2. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54093)||2000 GC182|| align=right|16,5|| align=right|2,419|| align=right|0,245|| align=right|2,00|| align=right|3,762||MBA||2. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(54094)||2000 GU183|| align=right|13,4|| align=right|3,132|| align=right|0,074|| align=right|23,56|| align=right|5,541||MBA||5. april 2000||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(54095)||2000 HS1|| align=right|14,7|| align=right|2,423|| align=right|0,128|| align=right|7,24|| align=right|3,770||MBA||25. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(54096)||2000 HX1|| align=right|15,2|| align=right|2,352|| align=right|0,151|| align=right|6,07|| align=right|3,606||MBA||25. april 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(54097)||2000 HZ1|| align=right|15,6|| align=right|2,570|| align=right|0,165|| align=right|7,13|| align=right|4,120||MBA||26. april 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(54098)||2000 HW3|| align=right|14,6|| align=right|2,569|| align=right|0,210|| align=right|11,67|| align=right|4,118||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54099)||2000 HF4|| align=right|16,3|| align=right|2,400|| align=right|0,127|| align=right|4,44|| align=right|3,718||MBA||26. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(54100)||2000 HL5|| align=right|14,7|| align=right|2,574|| align=right|0,138|| align=right|15,36|| align=right|4,129||MBA||28. april 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(54101)||2000 HM5|| align=right|15,4|| align=right|2,386|| align=right|0,172|| align=right|7,60|| align=right|3,684||MBA||28. april 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(54102)||2000 HN5|| align=right|14,5|| align=right|3,216|| align=right|0,141|| align=right|2,00|| align=right|5,766||MBA||28. april 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(54103)||2000 HX6|| align=right|16,5|| align=right|2,442|| align=right|0,185|| align=right|2,00|| align=right|3,815||MBA||24. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(54104)||2000 HN7|| align=right|15,6|| align=right|2,553|| align=right|0,109|| align=right|2,01|| align=right|4,079||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54105)||2000 HZ7|| align=right|15,7|| align=right|2,354|| align=right|0,098|| align=right|4,20|| align=right|3,611||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54106)||2000 HX8|| align=right|14,5|| align=right|2,330|| align=right|0,079|| align=right|7,54|| align=right|3,555||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54107)||2000 HM9|| align=right|15,0|| align=right|2,801|| align=right|0,086|| align=right|1,64|| align=right|4,686||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54108)||2000 HU9|| align=right|14,2|| align=right|3,188|| align=right|0,150|| align=right|23,71|| align=right|5,692||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54109)||2000 HD10|| align=right|14,1|| align=right|3,154|| align=right|0,190|| align=right|2,45|| align=right|5,601||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54110)||2000 HA11|| align=right|15,0|| align=right|2,831|| align=right|0,041|| align=right|3,03|| align=right|4,762||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54111)||2000 HP11|| align=right|16,4|| align=right|2,382|| align=right|0,176|| align=right|3,29|| align=right|3,676||MBA||30. april 2000||Farpoint||Farpoint
|-
|(54112)||2000 HB12|| align=right|15,2|| align=right|2,980|| align=right|0,068|| align=right|9,76|| align=right|5,143||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54113)||2000 HP12|| align=right|16,1|| align=right|2,416|| align=right|0,109|| align=right|6,65|| align=right|3,756||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54114)||2000 HZ12|| align=right|14,2|| align=right|2,768|| align=right|0,055|| align=right|6,32|| align=right|4,604||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54115)||2000 HX15|| align=right|15,7|| align=right|2,287|| align=right|0,102|| align=right|7,18|| align=right|3,459||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54116)||2000 HT16|| align=right|15,4|| align=right|2,733|| align=right|0,052|| align=right|2,42|| align=right|4,517||MBA||24. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(54117)||2000 HB20|| align=right|14,5|| align=right|2,800|| align=right|0,133|| align=right|8,28|| align=right|4,684||MBA||27. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(54118)||2000 HK21|| align=right|15,3|| align=right|2,597|| align=right|0,164|| align=right|4,58|| align=right|4,185||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54119)||2000 HW21|| align=right|16,3|| align=right|2,375|| align=right|0,069|| align=right|5,05|| align=right|3,660||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54120)||2000 HM24|| align=right|17,3|| align=right|2,296|| align=right|0,154|| align=right|0,75|| align=right|3,479||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54121)||2000 HP24|| align=right|14,8|| align=right|2,530|| align=right|0,074|| align=right|4,72|| align=right|4,024||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54122)||2000 HO26|| align=right|15,9|| align=right|2,316|| align=right|0,176|| align=right|3,28|| align=right|3,524||MBA||30. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54123)||2000 HZ26|| align=right|13,7|| align=right|3,196|| align=right|0,098|| align=right|10,90|| align=right|5,712||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54124)||2000 HK27|| align=right|14,7|| align=right|3,147|| align=right|0,119|| align=right|6,15|| align=right|5,581||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54125)||2000 HL27|| align=right|16,4|| align=right|2,340|| align=right|0,190|| align=right|3,76|| align=right|3,579||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54126)||2000 HK29|| align=right|15,5|| align=right|2,317|| align=right|0,111|| align=right|4,85|| align=right|3,526||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54127)||2000 HN29|| align=right|14,0|| align=right|2,576|| align=right|0,184|| align=right|11,20|| align=right|4,133||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54128)||2000 HW30|| align=right|14,9|| align=right|2,518|| align=right|0,106|| align=right|13,54|| align=right|3,995||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54129)||2000 HY30|| align=right|14,4|| align=right|2,681|| align=right|0,057|| align=right|15,36|| align=right|4,388||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54130)||2000 HE31|| align=right|13,8|| align=right|2,670|| align=right|0,193|| align=right|17,07|| align=right|4,362||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54131)||2000 HM31|| align=right|15,8|| align=right|2,409|| align=right|0,087|| align=right|6,78|| align=right|3,738||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54132)||2000 HB32|| align=right|15,5|| align=right|2,671|| align=right|0,109|| align=right|3,36|| align=right|4,363||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54133)||2000 HU32|| align=right|13,0|| align=right|3,208|| align=right|0,127|| align=right|24,29|| align=right|5,744||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54134)||2000 HK34|| align=right|14,6|| align=right|2,366|| align=right|0,157|| align=right|10,04|| align=right|3,640||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54135)||2000 HU34|| align=right|15,7|| align=right|2,339|| align=right|0,058|| align=right|7,66|| align=right|3,576||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54136)||2000 HG35|| align=right|16,4|| align=right|2,257|| align=right|0,071|| align=right|5,88|| align=right|3,391||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54137)||2000 HA36|| align=right|14,5|| align=right|2,582|| align=right|0,191|| align=right|14,24|| align=right|4,149||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54138)||2000 HC36|| align=right|14,3|| align=right|2,704|| align=right|0,097|| align=right|11,05|| align=right|4,445||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54139)||2000 HZ36|| align=right|13,5|| align=right|2,574|| align=right|0,082|| align=right|15,49|| align=right|4,129||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54140)||2000 HB37|| align=right|13,6|| align=right|2,631|| align=right|0,131|| align=right|15,90|| align=right|4,266||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54141)||2000 HF37|| align=right|15,5|| align=right|2,574|| align=right|0,081|| align=right|15,65|| align=right|4,130||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54142)||2000 HL39|| align=right|15,0|| align=right|2,360|| align=right|0,107|| align=right|7,47|| align=right|3,624||MBA||29. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(54143)||2000 HO39|| align=right|15,3|| align=right|2,543|| align=right|0,142|| align=right|14,41|| align=right|4,056||MBA||29. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(54144)||2000 HG40|| align=right|15,3|| align=right|2,663|| align=right|0,249|| align=right|6,46|| align=right|4,345||MBA||30. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(54145)||2000 HN40|| align=right|15,4|| align=right|2,617|| align=right|0,155|| align=right|13,82|| align=right|4,233||MBA||30. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(54146)||2000 HY40|| align=right|14,5|| align=right|2,622|| align=right|0,188|| align=right|8,29|| align=right|4,245||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54147)||2000 HN41|| align=right|15,1|| align=right|2,578|| align=right|0,092|| align=right|13,53|| align=right|4,139||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54148)||2000 HS41|| align=right|14,3|| align=right|2,595|| align=right|0,015|| align=right|13,90|| align=right|4,180||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54149)||2000 HU42|| align=right|15,7|| align=right|2,272|| align=right|0,073|| align=right|7,53|| align=right|3,424||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54150)||2000 HF43|| align=right|15,6|| align=right|2,603|| align=right|0,023|| align=right|3,20|| align=right|4,198||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54151)||2000 HO45|| align=right|15,0|| align=right|2,361|| align=right|0,153|| align=right|7,55|| align=right|3,628||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54152)||2000 HX45|| align=right|15,1|| align=right|2,372|| align=right|0,048|| align=right|7,10|| align=right|3,652||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54153)||2000 HN46|| align=right|16,0|| align=right|2,365|| align=right|0,069|| align=right|5,73|| align=right|3,635||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54154)||2000 HQ46|| align=right|16,2|| align=right|2,429|| align=right|0,105|| align=right|2,16|| align=right|3,786||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54155)||2000 HR46|| align=right|14,7|| align=right|3,054|| align=right|0,111|| align=right|8,32|| align=right|5,335||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54156)||2000 HK47|| align=right|15,4|| align=right|2,258|| align=right|0,178|| align=right|7,28|| align=right|3,392||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54157)||2000 HG48|| align=right|15,5|| align=right|2,444|| align=right|0,126|| align=right|3,49|| align=right|3,819||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54158)||2000 HY48|| align=right|16,6|| align=right|2,367|| align=right|0,125|| align=right|2,25|| align=right|3,641||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54159)||2000 HJ49|| align=right|15,8|| align=right|2,409|| align=right|0,158|| align=right|3,26|| align=right|3,739||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54160)||2000 HH51|| align=right|15,1|| align=right|2,718|| align=right|0,091|| align=right|3,08|| align=right|4,480||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54161)||2000 HO51|| align=right|16,0|| align=right|2,275|| align=right|0,098|| align=right|4,59|| align=right|3,431||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54162)||2000 HF53|| align=right|15,6|| align=right|2,384|| align=right|0,128|| align=right|1,19|| align=right|3,681||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54163)||2000 HE54|| align=right|14,0|| align=right|2,739|| align=right|0,132|| align=right|11,45|| align=right|4,533||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54164)||2000 HH54|| align=right|15,2|| align=right|2,366|| align=right|0,165|| align=right|3,14|| align=right|3,638||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54165)||2000 HO54|| align=right|16,1|| align=right|2,396|| align=right|0,122|| align=right|2,50|| align=right|3,709||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54166)||2000 HV54|| align=right|15,3|| align=right|2,475|| align=right|0,060|| align=right|2,85|| align=right|3,893||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54167)||2000 HZ54|| align=right|14,7|| align=right|2,669|| align=right|0,185|| align=right|11,53|| align=right|4,360||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54168)||2000 HX56|| align=right|16,0|| align=right|2,427|| align=right|0,081|| align=right|6,15|| align=right|3,780||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54169)||2000 HF57|| align=right|15,0|| align=right|2,340|| align=right|0,052|| align=right|8,09|| align=right|3,578||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54170)||2000 HK57|| align=right|16,0|| align=right|2,361|| align=right|0,168|| align=right|2,93|| align=right|3,628||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54171)||2000 HP57|| align=right|15,2|| align=right|2,372|| align=right|0,058|| align=right|9,47|| align=right|3,653||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54172)||2000 HF58|| align=right|16,2|| align=right|2,620|| align=right|0,078|| align=right|4,47|| align=right|4,241||MBA||24. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(54173)||2000 HS58|| align=right|14,7|| align=right|2,392|| align=right|0,143|| align=right|5,57|| align=right|3,698||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54174)||2000 HD59|| align=right|14,6|| align=right|2,747|| align=right|0,175|| align=right|13,50|| align=right|4,553||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54175)||2000 HB60|| align=right|16,3|| align=right|2,448|| align=right|0,177|| align=right|1,73|| align=right|3,829||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54176)||2000 HO61|| align=right|15,5|| align=right|2,356|| align=right|0,140|| align=right|5,12|| align=right|3,616||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54177)||2000 HX61|| align=right|15,2|| align=right|2,947|| align=right|0,018|| align=right|1,86|| align=right|5,058||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54178)||2000 HY61|| align=right|16,2|| align=right|2,365|| align=right|0,106|| align=right|3,04|| align=right|3,637||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54179)||2000 HO62|| align=right|15,6|| align=right|2,520|| align=right|0,084|| align=right|3,45|| align=right|3,999||MBA||25. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(54180)||2000 HT63|| align=right|15,6|| align=right|2,755|| align=right|0,053|| align=right|1,19|| align=right|4,572||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54181)||2000 HR65|| align=right|14,6|| align=right|2,611|| align=right|0,066|| align=right|14,61|| align=right|4,218||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54182)||2000 HA66|| align=right|15,1|| align=right|3,135|| align=right|0,131|| align=right|1,22|| align=right|5,549||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54183)||2000 HN66|| align=right|14,3|| align=right|2,663|| align=right|0,082|| align=right|14,91|| align=right|4,346||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54184)||2000 HJ67|| align=right|16,4|| align=right|2,393|| align=right|0,149|| align=right|0,93|| align=right|3,701||MBA||27. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(54185)||2000 HC68|| align=right|17,0|| align=right|2,421|| align=right|0,165|| align=right|3,40|| align=right|3,766||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54186)||2000 HG68|| align=right|15,5|| align=right|2,739|| align=right|0,021|| align=right|6,30|| align=right|4,531||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54187)||2000 HR74|| align=right|14,9|| align=right|2,977|| align=right|0,138|| align=right|1,62|| align=right|5,136||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54188)||2000 HB75|| align=right|15,5|| align=right|2,525|| align=right|0,042|| align=right|3,49|| align=right|4,011||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54189)||2000 HQ75|| align=right|14,9|| align=right|3,031|| align=right|0,089|| align=right|3,13|| align=right|5,275||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54190)||2000 HT75|| align=right|14,7|| align=right|2,482|| align=right|0,105|| align=right|4,93|| align=right|3,910||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54191)||2000 HE76|| align=right|15,4|| align=right|2,669|| align=right|0,044|| align=right|4,19|| align=right|4,361||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54192)||2000 HH76|| align=right|16,3|| align=right|2,333|| align=right|0,064|| align=right|6,54|| align=right|3,562||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54193)||2000 HN76|| align=right|13,9|| align=right|2,618|| align=right|0,171|| align=right|13,34|| align=right|4,235||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54194)||2000 HV76|| align=right|16,2|| align=right|2,279|| align=right|0,140|| align=right|9,08|| align=right|3,440||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54195)||2000 HW77|| align=right|16,1|| align=right|2,319|| align=right|0,061|| align=right|6,08|| align=right|3,531||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54196)||2000 HH78|| align=right|14,8|| align=right|2,449|| align=right|0,168|| align=right|6,73|| align=right|3,833||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54197)||2000 HM78|| align=right|15,0|| align=right|2,222|| align=right|0,095|| align=right|4,59|| align=right|3,313||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54198)||2000 HJ79|| align=right|14,2|| align=right|2,775|| align=right|0,095|| align=right|5,03|| align=right|4,623||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54199)||2000 HP79|| align=right|15,0|| align=right|2,354|| align=right|0,059|| align=right|13,77|| align=right|3,612||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54200)||2000 HK80|| align=right|15,1|| align=right|2,688|| align=right|0,012|| align=right|12,46|| align=right|4,407||MBA||28. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54201)||2000 HO80|| align=right|14,3|| align=right|2,634|| align=right|0,172|| align=right|14,11|| align=right|4,274||MBA||28. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54202)||2000 HQ80|| align=right|14,7|| align=right|2,563|| align=right|0,062|| align=right|15,32|| align=right|4,103||MBA||28. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54203)||2000 HR80|| align=right|14,9|| align=right|2,722|| align=right|0,012|| align=right|10,95|| align=right|4,490||MBA||28. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54204)||2000 HX80|| align=right|14,4|| align=right|2,698|| align=right|0,210|| align=right|15,24|| align=right|4,431||MBA||28. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54205)||2000 HY82|| align=right|14,8|| align=right|2,759|| align=right|0,196|| align=right|9,64|| align=right|4,582||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54206)||2000 HM83|| align=right|13,4|| align=right|2,772|| align=right|0,155|| align=right|18,52|| align=right|4,614||MBA||30. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54207)||2000 HY83|| align=right|14,0|| align=right|2,543|| align=right|0,150|| align=right|15,24|| align=right|4,055||MBA||30. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54208)||2000 HX85|| align=right|15,4|| align=right|2,741|| align=right|0,058|| align=right|5,91|| align=right|4,538||MBA||30. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54209)||2000 HD86|| align=right|15,0|| align=right|2,326|| align=right|0,091|| align=right|5,34|| align=right|3,547||MBA||30. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54210)||2000 HV87|| align=right|14,2|| align=right|3,089|| align=right|0,158|| align=right|13,34|| align=right|5,427||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54211)||2000 HW88|| align=right|16,1|| align=right|2,650|| align=right|0,017|| align=right|2,71|| align=right|4,313||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54212)||2000 HJ89|| align=right|16,5|| align=right|2,384|| align=right|0,055|| align=right|4,27|| align=right|3,679||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54213)||2000 HZ89|| align=right|15,1|| align=right|2,971|| align=right|0,117|| align=right|2,33|| align=right|5,121||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54214)||2000 HP92|| align=right|15,9|| align=right|2,782|| align=right|0,065|| align=right|3,13|| align=right|4,640||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54215)||2000 HR95|| align=right|14,9|| align=right|2,337|| align=right|0,052|| align=right|7,20|| align=right|3,572||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54216)||2000 HQ96|| align=right|14,7|| align=right|2,255|| align=right|0,027|| align=right|7,46|| align=right|3,385||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54217)||2000 HW96|| align=right|15,3|| align=right|2,791|| align=right|0,074|| align=right|7,63|| align=right|4,661||MBA||27. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(54218)||2000 HC97|| align=right|14,1|| align=right|3,201|| align=right|0,083|| align=right|6,71|| align=right|5,727||MBA||27. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54219)||2000 HC99|| align=right|15,0|| align=right|2,801|| align=right|0,098|| align=right|3,87|| align=right|4,688||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54220)||2000 HJ100|| align=right|14,8|| align=right|2,729|| align=right|0,130|| align=right|7,49|| align=right|4,507||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54221)||2000 HN100|| align=right|14,8|| align=right|2,443|| align=right|0,132|| align=right|7,56|| align=right|3,817||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54222)||2000 JF|| align=right|13,9|| align=right|2,983|| align=right|0,106|| align=right|11,53|| align=right|5,151||MBA||3. maj 2000||Kleť||Klet
|-
|(54223)||2000 JU|| align=right|13,9|| align=right|2,701|| align=right|0,196|| align=right|13,61|| align=right|4,438||MBA||1. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54224)||2000 JM6|| align=right|14,1|| align=right|2,770|| align=right|0,106|| align=right|13,51|| align=right|4,609||MBA||4. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54225)||2000 JU7|| align=right|15,7|| align=right|2,623|| align=right|0,080|| align=right|2,02|| align=right|4,247||MBA||4. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(54226)||2000 JA10|| align=right|13,7|| align=right|2,435|| align=right|0,156|| align=right|14,56|| align=right|3,799||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54227)||2000 JE11|| align=right|15,3|| align=right|2,975|| align=right|0,041|| align=right|10,46|| align=right|5,131||MBA||3. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54228)||2000 JA12|| align=right|15,1|| align=right|2,367|| align=right|0,127|| align=right|6,18|| align=right|3,640||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54229)||2000 JA13|| align=right|14,3|| align=right|2,591|| align=right|0,191|| align=right|13,41|| align=right|4,171||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54230)||2000 JO13|| align=right|16,6|| align=right|2,319|| align=right|0,156|| align=right|3,27|| align=right|3,531||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54231)||2000 JO14|| align=right|16,4|| align=right|2,385|| align=right|0,147|| align=right|2,19|| align=right|3,683||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54232)||2000 JL15|| align=right|15,1|| align=right|2,941|| align=right|0,031|| align=right|2,13|| align=right|5,044||MBA||9. maj 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(54233)||2000 JZ15|| align=right|14,1|| align=right|2,973|| align=right|0,094|| align=right|9,92|| align=right|5,126||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54234)||2000 JD16|| align=right|15,1|| align=right|1,918|| align=right|0,090|| align=right|19,41|| align=right|2,656||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54235)||2000 JO16|| align=right|15,7|| align=right|2,581|| align=right|0,035|| align=right|4,30|| align=right|4,146||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54236)||2000 JH17|| align=right|15,7|| align=right|2,299|| align=right|0,138|| align=right|10,57|| align=right|3,485||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54237)||2000 JD18|| align=right|14,4|| align=right|3,145|| align=right|0,194|| align=right|10,49|| align=right|5,578||MBA||5. maj 2000||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(54238)||2000 JD19|| align=right|13,4|| align=right|3,059|| align=right|0,076|| align=right|19,75|| align=right|5,350||MBA||3. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54239)||2000 JF19|| align=right|14,6|| align=right|2,281|| align=right|0,214|| align=right|23,36|| align=right|3,445||MBA||3. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54240)||2000 JR19|| align=right|13,2|| align=right|3,201|| align=right|0,156|| align=right|28,23|| align=right|5,726||MBA||4. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54241)||2000 JY19|| align=right|15,1|| align=right|2,299|| align=right|0,137|| align=right|6,28|| align=right|3,485||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54242)||2000 JC20|| align=right|15,7|| align=right|2,196|| align=right|0,143|| align=right|3,86|| align=right|3,254||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54243)||2000 JG20|| align=right|15,6|| align=right|2,405|| align=right|0,107|| align=right|11,22|| align=right|3,730||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54244)||2000 JR20|| align=right|15,9|| align=right|2,366|| align=right|0,160|| align=right|4,99|| align=right|3,638||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54245)||2000 JE21|| align=right|14,4|| align=right|2,676|| align=right|0,093|| align=right|6,44|| align=right|4,376||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54246)||2000 JF21|| align=right|15,6|| align=right|2,471|| align=right|0,171|| align=right|3,92|| align=right|3,884||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54247)||2000 JN24|| align=right|14,8|| align=right|2,770|| align=right|0,071|| align=right|6,62|| align=right|4,609||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54248)||2000 JH25|| align=right|15,5|| align=right|2,343|| align=right|0,089|| align=right|6,34|| align=right|3,586||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54249)||2000 JV25|| align=right|15,3|| align=right|2,475|| align=right|0,100|| align=right|6,78|| align=right|3,893||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54250)||2000 JC26|| align=right|15,6|| align=right|2,367|| align=right|0,080|| align=right|6,21|| align=right|3,640||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov